Waldfriedhof kan syfta på:

 Waldfriedhof, München – en begravningsplats, den första skogskyrkogården
 Waldfriedhof Dahlem – en skogskyrkogård i Berlin
 Waldfriedhof Zehlendorf – en skogskyrkogård i Berlin
 Waldfriedhof Oberschöneweide – en skogskyrkogård i Berlin
 Waldfriedhof Halbe – en skogskyrkogård i Halbe utanför Berlin
 Waldfriedhof, Aalen – en skogskyrkogård
 Waldfriedhof Solln – en skogskyrkogård i München
 Waldfriedhof, Stuttgart – en skogskyrkogård

Se även 
 Skogskyrkogården (olika betydelser)